Mischke ist der deutsche Name für:
 Mniszek (Dragacz) (ehemals Mischke im Landkreis Schwetz, Danzig-Westpreußen), ein Dorf in Polen

Mischke ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Mischke (1830–1906), deutscher General der Infanterie
 Alfred Mischke (1908–nach 1945), deutscher Volkswirt und SS-Führer
 Anja Mischke (* 1967), deutsche Eisschnellläuferin
 Chiquita Mischke (* 20. Jh.), deutsche Kinderkrankenschwester
 Christian Mischke (1944–2022), deutscher Künstler
 Frank Mischke (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Mischke (1898–1987), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident
 Joachim Mischke (* 1964), deutscher Journalist, Sachbuchautor und Musikkritiker
 Kurt Mischke (1937–2009), deutscher Motorbootrennfahrer
 Paul Mischke, deutscher Geheimdienstmitarbeiter
 Robert Mischke (1865–1932), deutscher Vizeadmiral
 Susanne Mischke (* 1960), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Thilo Mischke (* 1981), deutscher Journalist, Autor und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Mitschke